Dunkirk steht für:
 Dunkirk, deutscher Titel Dünkirchen (1958), britischer Film von Leslie Norman aus dem Jahr 1958
 Dunkirk (2004), britischer Fernsehmehrteiler von Alex Holmes aus dem Jahr 2004
 Dunkirk (2017), amerikanisch-französisch-britischer Spielfilm von Christopher Nolan

Orte
in Frankreich:
 Englischer Name der Stadt Dunkerque (Dünkirchen)

im Vereinigten Königreich:
 Dunkirk (Kent)
 Dunkirk (Nottingham)

in den Vereinigten Staaten:
 Dunkirk (Indiana)
 Dunkirk (Kansas)
 Dunkirk (Maryland)
 Dunkirk (Mississippi)
 Dunkirk (Montana)
 Dunkirk (New York)
 Dunkirk (Ohio)
 Dunkirk (Wisconsin), im Dane County
 Dunkirk (Town), Town(ship) im Dane County, Wisconsin

im NRHP gelistete Objekte:
 Dunkirk Light, in Dunkirk, New York, ID-Nr. 84002067
 Dunkirk Schooner Site, in Dunkirk, New York, ID-Nr. 09000285

Siehe auch:
 Schlacht um Dünkirchen